Санкт-Фалентин () — город  в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Амштеттен.  . Официальный код  —  30531.

Фотографии

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Манфред Миснер (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 33 мест.

 СДПА занимает 19 мест.
 АНП занимает 9 мест.
 Зелёные занимают 4 места.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Нижней Австрии